Николай Бондарев:
 Бондарев, Николай Автономович (1907—1976) — советский театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Бондарев, Николай Иванович — профессор ВМА
 Бондарев, Николай Петрович (род. 1945) — советский и российский тренер по лыжному спорту и биатлону.